A Temperamental Husband é um filme de comédia norte-americano de 1912, dirigido por Mack Sennett, estrelado por Mabel Normand, Ford Sterling e Fred Mace.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco